Nuevo Celilac kan syfta på följande platser:

Honduras 

 Nuevo Celilac (kommun), Departamento de Santa Bárbara, 
 Nuevo Celilac (ort), Departamento de Santa Bárbara,